Plaatsen in Bulgarije
Topolnitsa (Blagoëvgrad), een dorp in oblast Blagoëvgrad
Topolnitsa (Kjoestendil), een dorp in oblast Kjoestendil

Topolnitsa (rivier), een rivier in Bulgarije